Keith Giffen
Robert Giffen
Bem de Giffen

Desambiguações de sobrenomes